Реги́на Зданавичю́те (; 12 июня 1925, Каунас, Литва — 13 ноября 2015) — советская и литовская актриса театра и кино, народная артистка Литовской ССР (1985).

Биография 

Регина Зданавичюте родилась в 1925 году. 

С 1943 по 2003 год — актриса Паневежского драматического театра. За шестьдесят лет работы в театре сыграла около 120 ролей в спектаклях, поставленных режиссёрами Ю. Мильтинисом, В. Бледисом, Р. Банионисом, А. Келерисом.

Муж — актёр театра и кино, заслуженный артист Литовской ССР, Стасис Петронайтис.

Награды и звания 
 Народная артистка Литовской ССР (1985).
 Заслуженная артистка Литовской ССР (1974).

Театральные работы 
 Анна — «Украденное счастье», И. Франко;
 Марья Антоновна — «Ревизор», Н. Гоголь;
 Люси Купер — «Дальше тишина», К. Рапопорт;
 Надежда — «Последние», М. Горький;
 Наталья Петровна — «Месяц в деревне», И. Тургенев;
 Фрида Фюрст — «Франк V», Ф. Дюрренматт;
 Роза — «Физики», Ф. Дюрренматт.

Фильмография 

 1995 — «В сумерках» () (Литва, фильм-спектакль), бабушка
 1988 — «Вилюс Каралюс» (), Юрайтене
 1984 — «Моя маленькая жена» (), жена профессора
 1983 — «Исповедь его жены» (), Стефания
 1981 — «Игра без козырей» (), присяжный заседатель
 1980 — «Факт» (), эпизод
 1978 — «Маркиз и пастушка» (), Аугулене, мать Сауле (дублировала Людмила Ксенофонтова)
 1977 — «Обмен» | Mainai, Люткувене, мать Витаса
 1976 — «Потерянный кров» (), мать Марса (нет в титрах)
 1974 — «Время её сыновей», Ксения Гуляева, жена Петра
 1973 — «Счастливый невезучий человек» (), эпизод
 1970 — «Эта проклятая покорность» (), эпизод (нет в титрах)
 1969 — «Июнь, начало лета» (), хозяйка ксендза (нет в титрах)
 1966 — «Ночи без ночлега» (), мать Витаутаса. Озвучила Е. Лосакевич
 1965 — «Никто не хотел умирать» (, режиссёр Витаутас Жалакявичюс), жена Марцинкуса
 1959 — «Живые герои» (киноальманах) (, режиссёр Марионас Гедрис), мать Юозукаса

Источники 

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/mire-aktore-r-zdanaviciute.d?id=69568186 

Народные артисты Литовской ССР
Заслуженные артисты Литовской ССР